Jurvansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jurvansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Jurvansaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Jurvansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar